Branchiobdella är ett släkte av ringmaskar. Branchiobdella ingår i familjen kräftmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kräftmaskar
Branchiobdella